1 temperatuurgraad.
1º Batalhão de Forcas Especiais, speciale eenheden-bataljon in Brazilië
1º de Agosto, de officiële naam van CD Primeiro de Agosto
1º de Maio, voetbalclub in Sao Tomé en Principe
Naval 1º de Maio, voetbalclub uit Figueira da Foz, Portugal.
1º Compañía de Comandos "Iquique", militaire eenheid in Chili
Sesto 1 º Maggio, station van de Milaanse metro
S.U. 1° de Dezembro, sportclub uit Sintra, Portugal